Shunichi Suzuki, ancien gouverneur de Tokyo (1910-2010)
 Shunichi Suzuki, homme politique japonais (1953)